El Trofeu Mancomunitat de la Ribera Alta és un campionat anual d'escala i corda patrocinat per la Mancomunitat de la Ribera Alta i organitzat des de 2003 per Dani Ribera com a trinqueter de Guadassuar i des de 2005, com a soci de ValNet.

El disputen quatre equips (trios o parelles), que juguen dos semifinals i una final, totes a partida única, durant una setmana natural. Abans de la inauguració del nou Trinquet d'Alzira (2011), totes les partides tenien lloc al Nou Trinquet de Guadassuar, l'únic de la Ribera Alta que oferix partides professionals.

En la XII edició, Hèctor II jugà en substitució de Monrabal, Raül per Javi i Soro III fon rellevat per Pere Roc II —que llavors encara s'anunciava com a Rodrigo—, el qual guanyà el trofeu:
En la final de la XIV edició, Puchol II i Nacho de Beniparrell guanyaren a Marc de Montserrat i Javi de Massalfassar en partida sabatera.

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Referències 

Mancomunitat Ribera
Esport a la Ribera Alta